Il doppio del torneo di tennis Caracas Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Richard Matuszewski e John Sullivan che hanno battuto in finale Doug Flach e Nicolás Pereira 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Royce Deppe /  Maurice Ruah (semifinali)
 Doug Flach /  Nicolás Pereira (finale)

 Richard Matuszewski /  John Sullivan (Campioni)
 Tom Kempers /  Fabio Silberberg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Caracas Challenger 1993